L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis de Suède à Båstad se déroule du 15 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Nicolás Jarry remporte l'épreuve en simple, Sander Gillé et Joran Vliegen celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Italiens Matteo Berrettini et Lorenzo Sonego. Ils sont respectivement remplacés par Thiago Monteiro et Dennis Novak.

Lauréats 
Nicolás Jarry remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Juan Ignacio Londero. Il rejoint ainsi son grand-père Jaime Fillol parmi les vainqueurs chiliens de tournois ATP, 37 ans après que celui-ci ait soulevé son dernier trophée.

En double, Sander Gillé et Joran Vliegen décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Federico Delbonis et Horacio Zeballos. Il s'agit de leur  titre respectif dans la discpline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède (WTA 2019)
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Suede
ATP 2019
Tennis en juillet 2019
Sport en Suède en 2019